Фуга́сность ( от  «очаг, огонь») — характеристика взрывчатого вещества. Служит мерой его общей работоспособности, разрушительного, метательного и иного действия взрыва. Основное влияние на фугасность оказывает объём газообразных продуктов взрыва.

Измерение фугасности 
Точное определение истинной работоспособности связано с техническими трудностями, поэтому обычно фугасность определяют и выражают в относительных единицах по сравнению со стандартными взрывчатыми веществами (как правило, кристаллическим тротилом).

Существует несколько способов определения фугасности.
Наиболее простым и распространённым является проба Трауцля. Этот способ в Российской Федерации используется для промышленных взрывчатых веществ как стандартный по ГОСТ 4546-81. Испытание проводят путём подрыва заряда массой 10 граммов, установленного внутри свинцового цилиндра (часто называемого бомбой Трауцля). До и после подрыва заряда измеряется объём полости внутри цилиндра. Разность между ними с учётом влияния температуры и капсюля-детонатора сравнивается с результатами испытания кристаллического тротила.

Также фугасность определяют измерением работы взрыва на баллистическом маятнике.

Сравнительная фугасность некоторых взрывчатых веществ

Фугасное действие взрыва 
Например, при взрыве авиабомбы ФАБ-250 (масса ВВ 70-100 кг) фугасное действие создаёт избыточное давление в 10 атмосфер на дальности 6 м, скорость волны при этом равна ≈1000 м/с, что может разрушить кирпичную стену толщиной 0,5 м, а также смертельно опасно для человека. На расстоянии 14 м избыточное давление достигает около 1 атмосферы, скорость волны 460 м/с, это опасно для человека, и, возможно, потребует госпитализации.

При взрыве термобарических боеприпасов (окись этилена) объёмом 33 л ударная волна создаёт избыточное давление 20 атмосфер. Такое же давление образуется при взрыве 250 кг тротила на расстоянии 8 м. На дистанции в 3–4 радиуса (то есть 20–30 м) избыточное давление составляет 1 атм, что вполне достаточно для разрушения самолёта.

Ядерная бомба 
Для вычисления радиуса поражения ядерных взрывов используется формула:

,

где R — радиус в километрах,
X — заряд в килотоннах,
C — коэффициент избыточного давления.

Для избыточного давления 0,204 атмосферы, C=1; для избыточного давления 1,361 атмосферы, C=0,28.

См. также 
 Бризантность
 Взрывчатые вещества
 Тротиловый эквивалент
 Проба Гесса (бризантность)

Примечания 

Химическая физика
Взрывчатые вещества